

Geografia 
 Lago Thagard – lago in Canada

Persone 
 Norman Thagard – astronauta e medico statunitense
 Paul Thagard – filosofo canadese